

Відомі люди 
 Козак Ярослав Іванович (1944) — народний депутат України.
 Козак Ярослав Миколайович (1967) — колишній український футболіст, нападник.

Див. також 
 Козак (значення)
Українські прізвища